

Збирни европски резултати

Резултати по сезонама 

Европа